Castellcir kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castellcir (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Castellcir (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar